Пенистон:
 — город в Англии.
 Пенистон, Сиси (род. 1969) — американская певица.